Proneomenia är ett släkte av blötdjur. Proneomenia ingår i familjen Proneomeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Proneomenia